Sandy Ground (Anguilla), dorp en haven in Anguilla
 Sandy Ground (Sint-Maarten), dorp op het Franse gedeelte van Sint Maarten
 Sandy Ground (Staten Island), plaats in Staten Island, New York, Verenigde Staten